Dänemark steht für:

 Dänemark, ein Land im Königreich Dänemark, ein Staat in Nordeuropa
 Dänemark-Norwegen, den Staatenbund zwischen Dänemark und Norwegen von 1380 bis 1814

Dänemark ist Teil des Namens folgender Personen:
 Christina von Dänemark (1521–1590), dänische Prinzessin, Herzogin von Mailand und Herzogin von Lothringen
 Dorothea von Dänemark und Norwegen (1520–1580), Ehefrau von Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz
 Friederike Amalie von Dänemark (1649–1704), als Ehefrau von Herzog Christian Albrecht Herzogin von Schleswig-Holstein-Gottorf
 Joachim von Dänemark (* 1969), Sohn von Königin Margrethe II. von Dänemark
 Margaretha von Dänemark (1895–1992), dänische Adelige, Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Margarete von Dänemark (um 1230–1282), Königin von Dänemark, siehe Margarete Sambiria
 Margarethe von Dänemark (1456–1486), Königin von Schottland

Siehe auch:

 Denmark
 Danmark (Begriffsklärung)